Hodgman ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Hodgman (* 1956), amerikanische Schriftstellerin
 Bill Hodgman, eigentlich William Clark Hodgman (1909–1997), australischer Politiker
 John Hodgman (* 1971), amerikanischer Schriftsteller
 Justin Hodgman (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Helen Hodgman (1945–2022), australische Schriftstellerin
 Michael Hodgman (1938–2013), australischer Politiker aus Tasmanien
 Peter Hodgman (* 1946), australischer Politiker
 Thomas Christophers Hodgman (1853–1930), australischer Politiker
 Will Hodgman (* 1969), australischer Politiker

en:Hodgman